Quartana steht für:

 Malaria quartana (Viertagefieber), siehe Malaria#Malaria quartana
 ein italienisches Volumenmaß, siehe Quartana (Volumenmaß)